La nazionale di baseball sudafricana rappresenta il Sudafrica nelle competizioni internazionali, come i Giochi Olimpici o i Giochi Panafricani.

Piazzamenti

World Baseball Classic 
 2006 : 16°
 2009 : 16°

Giochi Olimpici 
 2000 : 8°

Giochi Panafricani 
 1999 : 1°
 2003 : 1°

Altri progetti 

Baseball in Sudafrica
Sudafrica
Baseball